Белград является спортивным центром Сербии и лидером по числу стадионов среди городов страны.

Список стадионов

Примечания

Ссылки 
 

Списки футбольных стадионов
Стадионы Сербии
Спортивные сооружения Белграда